Santa María de Arbas (no de Arbás) puede referirse a:

 Colegiata de Santa María de Arbas, situada en Arbas del Puerto (León), románica del siglo XIII.
 Iglesia de Santa María de Arbas, situada en Mayorga (Valladolid), mudéjar del siglo XVI.